Alphaville kan syfta på:

 Alphaville (musikgrupp) – en tysk musikgrupp
 Alphaville: The Singles Collection – den tyska gruppen Alphavilles hitsamling från deras två första album
 Alphaville (film) – en film från 1965 av Jean-Luc Godard
 Alphaville, São Paulo – ett område i São Paulo